Berezin je priimek več oseb:
 Aleksander Dimitrijevič Berezin, sovjetski general
 Mihail Nikolajevič Berezin, sovjetski general
 Peter Vasiljevič Berezin, sovjetski general
 Pavel Fjodorovič Berezin, sovjetski general
 Sergej Jevgenjevič Berezin, ruski hokejist
 Feliks Aleksandrovič Berezin, ruski matematik in fizik